Holospira crossei är en snäckart som beskrevs av Dall 1895. Holospira crossei ingår i släktet Holospira och familjen Urocoptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
crossei